De meeste boerenpartijen zijn gebaseerd op agrarisme of agrarisch populisme.

Nederland
 Boerenpartij (Nederland), een voormalige Nederlandse politieke partij
 BoerBurgerBeweging, een politieke partij
 Plattelandersbond, een voormalige politieke partij

Buiten Nederland
 in Bulgarije: Bulgaarse Agrarische Nationale Unie
 in Finland: Finse Agrarische Partij
 in Hongarije: Partij van Kleine Landbouwers
 in Kroatië: Kroatische Boerenpartij, Kroatische Democratische Boerenpartij
 in Mexico: Nationale Agrarische Partij
 in Noorwegen: Senterpartiet - tot 1959 Bondepartiet (Boerenpartij)
 in Oost-Duitsland: Demokratische Bauernpartei Deutschlands
 in Polen: Poolse Boerenpartij, Boerenpartij-Volkswil
 in Roemenië: Boerenpartij (Roemenië), Nationale Boerenpartij
 in Slowakije: Agrarische Partij (Slowakije), Slowaakse Nationale en Boerenpartij
 in Tsjecho-Slowakije: Republikeinse Boerenpartij
 in Wit-Rusland: Agrarische Partij (Wit-Rusland)
 in Zweden: Centerpartiet - tot 1957 Bondeförbundet